

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Bożanka – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Trzebielino
 Bożanka – część wsi Kielno w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud